Hotel Shanghai ist:

 Hotel Shanghai (Buch), ein Buch von Vicki Baum
 Hotel Shanghai (Film), ein Film aus dem Jahr 1997